Papua Nuova Guinea
 Nuova Britannia (New Britain) – isola dell'Arcipelago di Bismarck
 Stati Uniti d'America
 New Britain – città della Contea di Hartford, Connecticut
 New Britain – borough della Contea di Bucks, Pennsylvania
 New Britain – township della Contea di Bucks, Pennsylvania